En la mitología griega Psofis es el nombre de tres personajes (uno masculino y dos femeninos), todos ellos posibles epónimos de la ciudad de Psofis. Aparecen descritos en un pasaje de Pausanias' Descripción de Grecia.

Masculino:

Psofis, un descendiente de Níctimo. El linaje es como sigue: Níctimo - Perifetes - Partaón - Aristas - Erimanto - Arrón - Psofis.

Femenino:

Psofis, hija de Janto e hijo de Erimanto.

Psofis, hija de Érix, un déspota de Sicilia. Heracles la dejó embarazada, pero se negó a llevarla con ella. Su padre la envió entonces a la corte de su huésped Licortas, rey de Fegea, y allí Psofis dio a luz a dos gemelos llamados Prómaco y Equefrón, que cuando llegaron a adultos cambiaron el nombre de la ciudad por el de su madre.

Estéfano de Bizancio menciona a otra Psofis, hija de Licaón, como posible epónimo de la ciudad.

Fuentes 

Pausanias: Descripción de Grecia, VIII.

Referencias